Robert Sylvester Kelly (Chicago, 8. siječnja 1967.), poznatiji pod umjetničkim imenom R. Kelly, američki je R&B i pop pjevač, skladatelj i producent. Pojavio se na glazbenoj sceni kao osnivač i pjevač skupine Public Announcement, koja je 1992. izdala uspješan debitantski album. Godine 1993. R. Kelly se odlučio na solo-karijeru, postavši tijekom godina jedan od najpopularnijih pjevača 1990-ih.

Kellyjeve pjesme često sadrže seksualne aluzije ("Bump n' Grind", "Feelin' on Yo Booty", "Ignition", te mnoge druge). Kellyjevi najveći hitovi su "I Believe I Can Fly", "Gotham City" (pjesma iz filma Batman i Robin), "I'm Your Angel" (duet s Céline Dion), "If I Could Turn Back the Hands of Time", "Number One" i druge. Između ostalog, R. Kelly je napisao i rap operu Trapped in the Closet.

Do sada je Kelly izdao 13 albuma koji su se prodali u preko 50 milijuna primjeraka širom svijeta. Njegov posljednji album, Untitled, izašao je 2009. godine. Spomenuti album R. Kelly ostavio je neimenovan tako da ga "slušatelji mogu nazvati onako kako sami žele na temelju onoga što osjećaju slušajući glazbu".

R. Kelly je od 2002. godine upleten u pedofilski skandal. Optužen je po 21 točki optužnice za seksualni odnošaj s 14-godišnjom djevojčicom. Optužnica je naknadno prepravljena te je Kelly optužen za upotrebu djeteta u pornografske svrhe. Suđenje u ovom slučaju službeno je počelo 20. svibnja 2008. Dana 13. lipnja 2008. Kelly je proglašen nedužnim po svih 14 točaka optužnice.

Diskografija

Albumi
 1993.: 12 Play
 1995.: R. Kelly
 1998.: R.
 2000.: TP-2.com
 2003.: Chocolate Factory
 2004.: Happy People/U Saved Me
 2005.: TP.3 Reloaded
 2007.: Double Up
 2009.: Untitled
 2010.: Love Letter
 2012.: Write Me Back
 2013.: Black Panties

Kompilacije
 1991.: Born into the '90's s Public Announcement
 2002.: Best of Both Worlds s Jay Z-jem
 2004.: Unfinished Buisness s Jay Z-jem

Singlovi
{| class="wikitable"
! width="28" rowspan="2"|Godina
! width="257" rowspan="2"|Naziv
! colspan="7"| Mjesto na top-listi 
! width="257" rowspan="2"| Album
|-

! width="40"| SAD
! width="40"| US R&B
! width="40"| VB
! width="40"| NJE
! width="40"| KAN
! width="40"| ŠVE
! width="40"| NIZ
|- 
| 1992.
| She's Got That Vibe (Public Announcement)
! 59
! 7
! 3
! -
! -
! -
! -
| Born into the '90s
|- 
| 1992.
| Honey Love (Public Announcement)
! 39
! 1
! -
! -
! -
! -
! -
| Born into the '90s'
|- 
| 1992.
| Slow Dance (Public Announcement)
! 43
! 1
! -
! -
! -
! -
! -
| Born into the '90s|-
| 1993.
| Dedicated (Public Announcement)
! 31
! 9
! -
! -
! -
! -
! -
| Born into the '90s|- 
| 1993.
| Sex Me (Parts I & II)
! 20
! 8
! 75
! -
! -
! -
! -
| 12 Play|- 
| 1994.
| Bump n' Grind
! 1
! 1
! 8
! -
! -
! -
! -
| 12 Play|- 
| 1994.
| Your Body's Callin'
! 13
! 2
! 19
! -
! -
! -
! -
| 12 Play|- 
| 1994.
| Summer Bunnies
! 55
! 20
! 23
! -
! -
! -
! -
| 12 Play|- 
| 1996.
| You Remind Me of Something
! 4
! 1
! 24
! -
! -
! -
! -
| R. Kelly|- 
| 1996.
| Down Low (Nobody Has to Know) (s The Isley Brothersima)
! 4
! 1
! 23
! -
! -
! -
! -
| R. Kelly|- 
| 1996.
| Thank God It's Friday
! -
! -
! 14
! -
! -
! -
! -
| R. Kelly|- 
| 1996.
| I Can't Sleep Baby (If I)
! 5
! 1
! 24
! 63
! -
! -
! -
| R. Kelly|- 
| 1996.
| I Believe I Can Fly
! 2
! 1
! 1
! 3
! 1
! 11
! 1
| Space Jam (Soundtrack)|- 
| 1997.
| Gotham City
! 9
! 9
! 9
! 6
! 37
! 9
! 9
| Batman i Robin (Soundtrack)|- 
| 1998.
| Half on a Baby
! -
! -
! 16
! 38
! -
! -
! -
| R.|- 
| 1998.
| Home Alone (s Keithom Murrayjem)
! 71
! 22
! 17
! 82
! 48
! 60
! -
| R.|- 
| 1998.
| I'm Your Angel (s Céline Dion)
! 1
! 5
! 3
! 14
! 37
! 10
! 8
| R.|- 
| 1998.
| When a Woman's Fed Up
! 22
! 5
! 24
! -
! -
! -
! 21
| R.|- 
| 1999.
| Did You Ever Think
! 27
! 8
! 20
! 26
! 10
! -
! 28
| R.|- 
| 1999.
| If I Could Turn Back the Hands of Time
! 12
! 5
! 2
! 2
! 8
! 3
! 1
| R.|- 
| 2000.
| Only the Loot Can Make Me Happy
! -
! -
! 24
! -
! -
! -
! 21
| R.|- 
| 2000.
| I Wish
! 14
! 1
! 12
! 10
! 41
! 6
! -
| TP-2.Com|- 
| 2001.
| Feelin' On Yo Booty
! 36
! 9
! -
! -
! -
! -
! -
| TP-2.Com|- 
| 2001.
| The Storm Is Over Now
! -
! -
! 18
! 13
! -
! 38
! 29
| TP-2.Com|- 
| 2001.
| Fiesta
! 6
! 1
! 23
! 8
! 17
! 46
! 48
| TP-2.Com|- 
| 2002.
| The World's Greatest
! 34
! 31
! 4
! 5
! 40
! 7
! 2
| Ali (Soundtrack)|- 
| 2002.
| Take You Home with Me (A.K.A. Body) (s Jay Z-jem)
! 81
! 41
! -
! -
! -
! -
! -

| The Best of Both Worlds|- 
| 2002.
| Honey (s Jay Z-jem)
! -
! -
! 35
! -
! -
! -
! -
| The Best of Both Worlds|- 
| 2003.
| Ignition
! 2
! 2
! 1
! 36
! -
! 46
! 12
| Chocolate Factory|- 
| 2003.
| Snake (s Big Tiggerom)
! 16
! 9
! 10
! -
! 23
! -
! 13
| Chocolate Factory|- 
| 2003.
| Step in the Name of Love
! 9
! 1
! 14
! 69
! -
! -
! -
| Chocolate Factory|- 
| 2003.
| Thoia Thoing
! 13
! 6
! 14
! 23
! -
! 55
! 13
| The R. in R&B Collection, Vol. 1|-
| 2004.
| Happy People
! 19
! 7
! 6
! 49
! -
! -
! 49
| Happy People/U Saved Me|- 
| 2004.
| U Saved Me
! 52
! 14
! 6
! 49
! -
! -
! 49
| Happy People/U Saved Me|- 
| 2004.
| Big Chips (s Jay Z-jem)
! 39
! 17
! -
! -
! -
! -
! -
| Unfinished Business|- 
| 2005.
| In the Kitchen
! 91
! 41
! -
! -
! -
! -
! -
| TP-3: Reloaded|-
| 2005.
| Trapped in the Closet
! 22
! 4
! -
! -
! -
! -
! -
| TP-3 Reloaded|-
| 2005.
| Playa's Only (s The Gameom)
! 65
! 36
! 33
! 35
! -
! -
! 48
| TP-3 Reloaded|-
| 2005.
| Slow Wind
! -
! 30
! -
! -
! -
! -
! -
| TP-3 Reloaded|-
| 2005.
| Burn It Up (s Wisin & Yandel)
! -
! -
! -
! 30
! -
! -
! 25
| TP-3 Reloaded|-
| 2007.
| I'm a Flirt (Remix) (s T.I.-jem i T-Painom)
! 12
! 2
! 18
! 55
! -
! -
! -
| Double Up|-
|2007.
|Same Girl (s Usherom)
! 20
! 4
! 26
! -
! -
! -
! -
| Double Up|-
|2007.
|Rock Star (s Ludacrisom i Kid Rockom)
! -
! 54
! -
! -
! -
! -
! -
| Double Up|-
|2007.
|Sex Planet 
! -
! 74
! -
! -
! -
! -
! -
| Double Up|-
|2007.
|Freaky In The Club 
! -
! 71
! -
! -
! -
! -
! -
| Double Up|-
|}

Filmografija
2005.: Trapped in the Closet (1-12)2007.: Trapped in the Closet (13-22)Grammy
 1998: Najbolja R&B pjesma ("I Believe I Can Fly")
 1998: Najbolja muška R&B vokalna izvedba ("I Believe I Can Fly")
 1998: Najbolja originalna pjesma za soundtrack'' ("I Believe I Can Fly")

Vanjske poveznice 

 Službena stranica

Američki hip hop glazbenici
Američki ritam i blues glazbenici